Marans, habitats de la comarca de Matak a l'Assam (Índia)
 Marans (Charente Marítim), municipi al departament de la Charanta Marítima (regió de Nova Aquitània, França)
 Marans (Maine i Loira), municipi al departament de Maine i Loira (regió del País del Loira, França)
 Cantó de Marans, cantó al districte de La Rochelle (departament de la Charanta Marítima, França)